Itala kan syfta på:

 Itala (bilmärke) – ett italienskt bilmärke
 Vetus Latina, en bibelöversättning
 Itala, Messina – en kommun på Sicilien, Italien